Wodzisław (Święty Krzyż), een dorp in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Jędrzejowski
 Wodzisław (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Jędrzejowski
 Wodzisław (district)